Turkey kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Turkey (North Carolina)
Turkey (Texas)

Zie ook:
Turkije, het land Turkije dat in het Engels Turkey wordt genoemd.